Антоно́вич — поширене українське прізвище, утворене від імені Антон.

Носії

А 
 Антонович Афіноген Якович (1848—1917) — український економіст, доктор політичної економії та статистики.

В 
 Антонович Валерій Павлович (1940, Одеса) — український хімік, доктор хімічних наук (1986), професор (1989).
 Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908, Київ) — український історик, археолог, археограф, етнограф, нумізмат, громадсько-політичний діяч.
 Антонович Володимир Йосипович — український музикант, диригент, педагог.

Д 
 Антонович Данило Сидорович (1889–1975, Харків) — український актор, народний артист СРСР (1954).
 Антонович Дмитро Володимирович (1877, Київ — 1945, Прага) — український театрознавець, мистецтвознавець.

Є 
 Антонович Євгенія Олександрівна (1924, Біла Церква) — лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1977), професор (1979).

І 
 Антонович Іван Іванович (1937) — білоруський державний діяч і дипломат.
 Антонович Ірина — маляр, письменниця, дружина Б.Антоновича.

К 
 Антонович Катерина Михайлівна (1884, Харків — 1975, Вінніпег) — український живописець, графік.

М 
 Антонович Максим Олексійович (1835, Білопілля — 1918, Петроград) — філософ, публіцист, літературний критик, природознавець.
 Антонович Марко Дмитрович (1916, Київ) — історик, публіцист, громадський і політичний діяч.
 Антонович Мирослав Іванович (1917, Долина) — український співак, диригент, музикознавець.
 Антонович Мирослава Володимирівна (1913–2000) — діячка ОУН, двоюрідна сестра Степана Бандери.
 Антонович Михайло Дмитрович (1910–1954) — історик.

О 
 Антонович Омелян Миколович (1914–2008) — правник, громадський діяч.

П 
 Антонович Платон Олександрович (*1811 — †1883) — український урядник, генерал-майор, керченський та одеський градоначальник, бессарабський губернатор, громадський діяч.

Р 
 Антонович Роман Миколайович (1909–1987) — журналіст, письменник, підприємець.

Т 
 Антонович Тарас — юрист, український громадський діяч, член-кореспондент НТШ.
 Антонович Тетяна Михайлівна (1915–2001) — лікар, громадський діяч.

Ю 
 Антонович Юліян (1750—1824) — руський греко-католицький церковний діяч, священик-василіянин, педагог, поет, перекладач, проповідник і композитор.

Антонович-Гординський 
 Антонович-Гординський Теофіл Дмитрович (1887-1919) — священик УГКЦ, капелан УГА.
 Антонович-Гординський Ярослав Дмитрович (1882-1939) — український літературознавець, історик літератури, перекладач, педагог.

Антонович-Мельник 
 Антонович-Мельник Катерина Миколаївна (1859, Хорол — 1942, Київ) — історик, археолог, перекладач, громадська діячка.

Антонович-Рудницька 
 Антонович-Рудницька Марина Дмитрівна (1911—1997) — літературознавець, критик

Українські прізвища
Прізвища на -ич